Michaił Wołkoński (1713-1788) rosyjski wojskowy i dyplomata
 Piotr Wołkoński (1776-1852) rosyjski generał
 Siergiej Grigoriewicz Wołkoński (1788-1865) rosyjski generał, dekabrysta
 Aleksander Michałowicz Wołkoński (1866-1934) rosyjski dyplomata, publicysta; pod koniec życia ksiądz katolicki